Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.
 Le  de Budapest (Angyalföld)
 Le  de Cotonou
 Le  de Marseille
 Le  de Paris (arrondissement des Gobelins)
 Le  de Vienne (Hietzing)